Чемпионат Европы по дзюдо 1990 года проходил во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) 13 мая.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 
 
 

Спорт в Германии в 1990 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Май 1990 года
Чемпионаты Европы в ФРГ
Международные спортивные соревнования во Франкфурте-на-Майне
1990 год в дзюдо
События 13 мая
дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в Германии